Джим Аль-Халілі (англ. Jim Al-Khalili, ім'я при народженні Jameel Sadik Al-Khalili) — британський фізик-теоретик і популяризатор науки.
 Абдул Халілі (швед. Abdul Khalili, нар. 7 червня 1992, Швеція) — шведський футболіст.